Примера Дивисьон Чили 1951 () — 19-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||

Дополнительный матч за чемпионство

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
 Статистика на rsssf.com

1951
Чили
1951 год в Чили